Velika nagrada Tunisa 1929 je bila dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 17. novembra 1929 na cestnem dirkališču v francoskem mestu La Bardo (danes Tunizija).

Dirka

R1 = do 1100  cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = nad 1500 cm³.

|-
! 1
| 16
|  Gastone Brilli-Peri
| SA Ital. Ing. Nicola Romeo
| Alfa Romeo P2 (R3)
| 40
| 2:23:29
| 8
|-
! 2
| 6
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T35B (R3)
| 40
| +22 s
| 3
|-
! 3
| 22
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T35B (R3)
| 40
| +4:40
| 11
|-
! 4
| 10
|  Philippe Étancelin
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 40
| +7:54
| 5
|-
! 5
| 32
|  Albert de Bondelli
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 40
| +13:58
| 16
|-
! 6
| 24
|  Ernesto Maserati
| Officine A. Maserati
| Maserati 26 (R2)
| 40
| +14:08
| 12
|-
! 7
| 2
|  René Lamy
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 40
| +22:43
| 1
|-
! 8
| 48
|  José Scaron
| Privatnik
| Amilcar MCO (R1)
| 40
| +24:03
| 23
|-
! 9
| 40
|  Jacquin
| Privatnik
| Amilcar C6 (R1)
| 40
| +26:28
| 18
|-
! 10
| 14
|  Baronesa d'Elern
| Privatnica
| Bugatti T35C (R3)
| 40
| +27:49
| 7
|-
! 11
| 36
|  Rudolf Eberhardt
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 40
| +27:58
| 17
|-
! 12
| 44
|  Marcel Boucly
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 40
| +28:04
| 20
|-
! 13
| 46
|  Yves Giraud-Cabantous
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 40
| +33:43
| 21
|-
! NC
| 30
|  Bychawski
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 39
| +1 krog
| 15
|-
! Ods
| 12
|  Francis Liagre
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 25
| 
| 6
|-
! Ods
| 42
|  Henri Isaia
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 12
| 
| 19
|-
! Ods
| 28
|  Foc
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 12
| 
| 14
|-
! Ods
| 56
|  Guy Cloître
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 11
| 
| 22
|-
! Ods
| 4
|  Baconin Borzacchini
| Officine Alfieri Maserati
| Maserati V4 (R3)
| 6
| Menjalnik
| 2
|-
! Ods
| 50
|  E. Dupont
| Privatnik
| Amilcar (R1)
| 5
| 
| 24
|-
! Ods
| 18
|  Jean de Maleplane
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 5
| Motor
| 9
|-
! Ods
| 8
|  Max Arco-Zinneberg
| Privatnik
| Mercedes-Benz SSK (R3)
| 4
| Gume
| 4
|-
! Ods
| 26
|  Michel Doré
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 2
| Motor
| 13
|-
! Ods
| 20
|  Achille Varzi
| SA Ital. Ing. Nicola Romeo
| Alfa Romeo P2 (R3)
| 2
| Dovod goriva
| 10
|-
! DNA
| 52
|  Giulio d'Ajetti
| Privatnik
| Derby (R1)
| 
| 
| 
|}

Viri

 
 

1929
Sezona Velikih nagrad 1929